Château de Marcouville, à  Marcouville-en-Vexin dans le département de l'Eure ;
 , à Pontoise, dans le département du Val-d'Oise ;
 , à Vitray-sous-Brezolles, dans le département d'Eure-et-Loir.